Imazu ist der Familienname folgender Personen:

 Eddie Imazu (1897–1979), US-amerikanischer Artdirector und Szenenbildner japanischer Herkunft
 Hiroshi Imazu (* 1946), japanischer Politiker
 Yūta Imazu (* 1995), japanischer Fußballspieler